Фридлянд, Семён:
 Фридлянд, Семён — советский и белорусский кинооператор.
 Фридлянд, Семён Осипович (1905—1964) — советский фотограф и журналист, двоюродный брат М. Е. Фридлянда.
 Фридлянд, Семён Яковлевич (1927—1978) — советский теннисист и тренер, в 1950—1959 годы входил в десятку сильнейших теннисистов СССР.